Ва́цлав Я́нович Дворже́цкий (; 21 июля (3 августа) 1910, Киев, Российская империя — 11 апреля 1993, Нижний Новгород, Россия) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1991).

Биография 
Вацлав-Виктор Дворжецкий родился а в семье потомственных польских дворян Ивана-Анзельма Дворжецкого и Фаустины Дворжецкой (в девичестве Струсь).

Учился в театральной студии при Киевском польском драматическом театре (1927—1929), Киевском политехническом институте (1928—1929), затем работал в кузнечном цеху запорожского завода «Коммунар». Стал организатором и активным участником молодёжного кружка «ГОЛ» («Группа освобождения личности»). В 1929 году перебежал в Польшу, был там завербован спецслужбами и отправлен обратно в Киев для проведения шпионской деятельности в интересах Польши. Вскоре был арестован, 20 августа 1930 года Судебная тройка при Коллегии ГПУ УССР приговорила его как руководителя шпионской ячейки к 10 годам лагерей. До 1937 года отбывал срок наказания в Соловецком лагере особого назначения, выполнявшего работы на строительстве железной дороги Пинюг — Сыктывкар, Беломоро-Балтийского канала, Туломской гидроэлектростанции, рудниках острова Вайгач. Практически сразу был освобождён от тяжёлых работ и был призван к театральной деятельности: «Хорошо, что театр есть. И хорошо ещё, что не хуже, что не на общих, тяжёлых работах, что можно заниматься любимым делом, искусством помогать людям остаться людьми, сохранить или обрести достоинство, не отупеть окончательно, не превратиться в скотину! Ну, это ли не счастье! Это святая миссия! Не надо изменять делу, к которому призван судьбой!»

В 1931 году Дворжецкий был командирован в экспедицию на остров Вайгач. Описывая тяжёлые условия труда на свинцовых и цинковых шахтах в вечной мерзлоте, он признавал: «Начальство не издевается. Условия жизни и работы хорошие — ничуть не хуже, чем у „вольных“ в экспедиции, трудности одинаковые. В других лагерях, знаем, хуже. Тут идут большие зачёты — это хорошо, это сокращает срок, может быть, приближает час освобождения. Неволя, разлука? Время такое — у всех разлука, у всех неволя. Надо держаться, сохранять человеческое достоинство, не опуститься, надеяться на лучшее, выжить! Для всего этого тут, на Вайгаче, шансов больше, чем где-либо, в другом месте, в другом лагере». Осенью—зимой 1932—1933 годов на острове был построен двухэтажный Дом культуры с библиотекой и зрительным залом на 200 мест, ставший центром общественной жизни экспедиции. Его заведующим стал Дворжецкий. На остров было доставлено типографское оборудование, на котором был организован выпуск газет и журналов: «Живгазета», «Ударник», «Освоение Арктики», «Северное Сияние» и «Северный блеск».

После досрочного освобождения в 1937 году Дворжецкий поехал в Киев, к родителям. Впрочем, работать в театре там он не смог — его никуда не брали. Он попытался устроиться в театр города Белая Церковь, но и там режиссёр не отважился взять на работу бывшего политзаключённого. Тогда Дворжецкий устроился работать в весоповерочную мастерскую в Барышевке, однако через месяц ему пришлось уйти и оттуда. Он переехал в Харьков, где ему удалось по рекомендации начальника управления культуры устроиться в рабоче-колхозный театр № 4. Проработать там ему было суждено всего месяц. Пока Вацлав Янович с театром ездил с гастролями по Украине (Купянск, Дебальцево, Донецк), был арестован начальник управления культуры, его рекомендовавший. Пришлось быстро уезжать и оттуда — сначала в Подмосковье на станцию «Заветы Ильича», где жила двоюродная сестра. Не задержавшись и там, Вацлав Янович уехал в Омск, где был принят в местный Театр юного зрителя. На представлениях яркий талантливый актёр моментально обратил на себя внимание зрительской аудитории. Благодаря этому в городе появились публика, ходившая в театр именно на игру Дворжецкого.

В Омске он познакомился с балериной Таисией Владимировной Рэй. Они поженились, и через год у Дворжецких родился сын Владислав. Перед Великой Отечественной войной Вацлав Янович успел поработать в качестве актёра и режиссёра в Омском ТЮЗе, Таганрогском драматическом театре и Омском областном драматическом театре. Осенью 1941 года вновь был арестован и находился в заключении до 1946 года. В лагере он познакомился с вольнонаёмной служащей, и на свет появилась девочка, которую назвали Татьяной (29.10.1946 — 1995). После освобождения Дворжецкий вернулся в Омск, однако жена не простила ему измену и развелась с ним. Работая в Омском драмтеатре, Вацлав Янович познакомился с молодой выпускницей режиссёрского факультета ГИТИСа Ривой Левите. В начале 1950-х они поженились, а через несколько лет переехали в Саратов, где устроились на работу в местный драматический театр, затем переехали в Горький, где в 1960 году у них родился сын Евгений, а Вацлав Янович стал одним из ведущих артистов Драматического театра, в котором служил до самой смерти.

За свою долгую жизнь он сыграл 122 роли в 111 спектаклях. С 1968 года снимался также в кино и на телевидении, сыграл 92 роли. Наиболее крупные и удачные работы в фильмах: «Щит и меч», «Красное и чёрное», «Улан», «Конец Любавиных», «Забытая мелодия для флейты», «Где-то плачет иволга…», «Письма мёртвого человека», «Через тернии к звёздам», «Угрюм-река». В 1978—1980 годах — актёр театра «Современник», с 1988 года — актёр Горьковского театра драмы имени М. Горького.

По делу 1930 года был реабилитирован постановлением Военного трибунала Киевского военного округа от 24 июля 1992 года.

Последние годы тяжело болел, у него стало ухудшаться зрение, но он всё же продолжал активно работать на сцене и в кино. Ему приходилось учить роли на слух, преодолевать много трудностей, чтобы оставаться в своей любимой профессии до конца. Скончался после операции 11 апреля 1993 года. Похоронен на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода.

Семья 
 первая жена — Таисия Владимировна Рэй (?—1981), балерина.
 сын — Владислав Вацлавович Дворжецкий (1939—1978), актёр.
 внук — Александр (род. 1962), бизнесмен.
 внучка — Лидия (1968—1998).
 правнуки — Алексей(1988), Егор(1989), Антон(1993), Захар(1995).
 праправнук — Илья, сын Алексея.
 внук — Дмитрий (род. 1974).
 дочь — Татьяна (29.10.1946 — 1995).
 внук.
 вторая жена — театральный режиссёр и педагог Рива Яковлевна Левите, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994).
 сын — актёр Евгений Вацлавович Дворжецкий (1960—1999).
 внучка — Анна (род. 11.01.1990).
 внук — Михаил (род. 14.06.1999).

Творчество

Роли в театре

Харьковский драматический театр (1937 год) 
 «Слава» В. М. Гусева — Николай Маяк
 «Анна Каренина» по Л. Н. Толстому — Алексей Кириллович Вронский
 «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Григорий Львович Муров

Омский ТЮЗ (1937—1939 годы) 
 «Женитьба» Н. В. Гоголя — Кочкарёв
 «Том Кенти» по М. Твену — лорд-канцлер, лорд Гердфорд, режиссёр
 «Бесприданница» А. Н. Островского — Юлий Капитонович Карандышев
 «Созвездие Гончих Псов» по К. Паустовскому — Ньюстэд
 «Недоросль» Д. И. Фонвизина — Милон
 «Доходное место» А. Н. Островского — Василий Николаевич Жадов
 «Снежная королева» Е. Л. Шварца — Сказочник, режиссёр

Таганрогский драматический театр (1940 год) 
 «Снежная королева» Е. Л. Шварца — Сказочник, Советник, режиссёр
 «Чапаев» по Д. А. Фурманову — Дмитрий Андреевич Фурманов
 «Лжец» К. Гольдони — Лелио
 «Дурочка» Лопе де Вега — Егор
 «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу — Джордж, режиссёр
 «Романтики» Э. Ростана — Страфорель
 «Голубое и розовое» А. Я. Бруштейн — Постановщик

Омский ТЮЗ (1941 год) 
 «Дом № 5» И. В. Штока — Лосницкий
 «Разлом» Б. А. Лавренёва — полковник Ярцев
 «Парень из нашего города» К. М. Симонова — Севастьянов
 «Интервенция» Л. И. Славина — Фредомбе
 «Весна в Москве» В. М. Гусева — доцент Здобнов
 «Романтики» Э. Ростана — Страфорель, режиссёр
 «Ночь ошибок» О. Голдсмита — Марлоу

Омский театр драмы (1945—1956 годы) 

 «Давным-давно» А. К. Гладкова — поручик Ржевский
 «Анна Каренина» по Л. Н. Толстому — Алексей Кириллович Вронский, Алексей Александрович Каренин
 «День отдыха» В. П. Катаева — Костя
 «На всякого мудреца…» А. Н. Островского — Иван Иванович Городулин
 «Старые друзья» А. Н. Арбузова — Лясковский
 «За тех, кто в море» Б. А. Лавренёва — капитан-лейтенант Борис Иванович Максимов
 «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Александр Андреевич Чацкий
 «Русский вопрос» К. М. Симонова — Харди
 «Глубокие корни» Дж. Гоу и А. д' Юссо — Гауард
 «Забавный случай» К. Гольдони — Поручик
 «Таланты и поклонники» А. Н. Островского — Иван Семёнович Великатов
 «Дубровский» по А. С. Пушкину — Владимир Андреевич Дубровский
 «Последняя жертва» А. Н. Островского — Вадим Григорьевич Дульчин
 «Трактирщица» К. Гольдони — кавалер Рипафратта
 «Родина» по А. Н. Толстому — Вадим Петрович Рощин
 «Жизнь в цитадели» по А. Кронину — профессор
 «Женитьба Белугина» А. Н. Островского — Агишин
 «Крепость на Волге» И. Л. Кремлёва — Лещинский
 «Живой труп» Л. Н. Толстого — Виктор Михайлович Каренин
 «Мачеха» О. Бальзака — Фердинанд
 «Заговор обречённых» Н. Е. Вирты — Мак-Хилл
 «Доходное место» А. Н. Островского — Василий Николаевич Жадов
 «Голос Америки» Б. А. Лавренёва — Вальтер Кидд
 «Тридцатилетние» (В семье у Краевых) А. Кузнецов — Николай Готовцев, инженер
 «Свадьба Кречинского» А.В. Сухово-Кобылина — Михаил Васильевич Кречинский
 «Ромео и Джульетта» Шекспира — Меркуцио
 «Угрюм-река» по В. Я. Шишкову — Андрей Андреевич Протасов
 «Коварство и любовь» Ф. Шиллера — Вурм
 «Отелло» Шекспира — Яго
 «Тридцать сребреников» Г. Фаста — Дэвид Грэхем
 «Разлом» Б. А. Лавренёва — Леопольд Фёдорович Штубе
 «Семья» И. Ф. Попова — Неклюдов
 «Девицы-красавицы» А. Д. Симукова — Авдеев, режиссёр
 «Огненный мост» Б. С. Ромашова — Геннадий Дубровин
 «Большие хлопоты» Л. С. Ленча — Клещёв
 «Бешеные деньги» А. Н. Островского — Иван Петрович Телятев
 «Порт-Артур» по А. Н. Степанову и И. Ф. Попову — Кирилл Владимирович
 «Укрощение строптивой» Шекспира — Петруччио
 «Сомов и другие» М. Горького — Сомов
 «Закон Ликурга» по Т. Драйзеру — Клайд Гриффитс
 «Персональное дело» А. П. Штейна — Алексей Кузьмич Хлебников
 «С любовью не шутят» П. Кальдерона — Слуга
 «Русская тропинка» Н. М. Почивалина и Б. А. Малочевского — Костиков
 «Собор Парижской Богоматери» по В. Гюго
 «Битва за жизнь» М. Ф. Шатрова и Волина — Ферм
 «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Леонид Андреевич Гаев
 «Незабываемый 1919-й» Вс. В. Вишневского — М. В. Родзянко
 «Кандидат партии» А. А. Крона — Частухин
 «Зыковы» М. Горького — Хеверн

Саратовский академический драматический театр 
 «Великий государь» В. А. Соловьёва — Иван Грозный
 «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина — Антон Иванович Забелин, режиссёр
 «Интервенция» Л. И. Славина — Марсиаль
 «Медвежья свадьба» А. В. Луначарского — доктор Бредис
 «Одна» С. И. Алёшина — Платонов
 «Оптимистическая трагедия» Вс. В. Вишневского. Режиссёр: Н. А. Бондарев — Сиплый
 «Порт-Артур» по А. Н. Степанову — Степан Осипович Макаров
 «Забытый друг» А. Д. Салынского — Гуськов
 «Не было ни гроша, да вдруг алтын» А. Н. Островского — Михей Михеевич Крутицкий
 «Соперницы» Е. Бондаревой — Колесников
 «Чудак» Н. Хикмета — Неджми
 «Зыковы» М. Горького — Хеверн
  — «Живой труп» Л. Н. Толстого. Режиссёр: М. М. Ляшенко — Виктор Михайлович Каренин
 «Маскарад» М. Ю. Лермонтова — Неизвестный
 «Почему улыбались звёзды» А. Е. Корнейчука — Барабаш

Горьковский драматический театр (1958—1989) 
 «Куда текут реки» А. С. Соснина — Сидорцев, инженер горкомхоза
 «Всё остаётся людям» С. И. Алёшина — Алексей Николаевич Вязьмин
 «Потерянный сын» Р. М. Блаумана — Шварц
 «Барабанщица» А. Д. Салынского — Чуфаров

Фильмография 

 1968 — Щит и меч — Лансдорф
 1968 — Далеко на западе — Юргенс
 1968 — Любовь Серафима Фролова — крестьянин
 1968 — Угрюм-река — рабочий Яшка
 1968 — Два года и вся жизнь — Максим Горький
 1970 — Риск
 1970 — Смятение — народоволец
 1971 — Возвращение катера
 1971 — Конец Любавиных
 1971 — Рудобельская республика — Николай Николаевич 1971 — Человек в проходном дворе — Кыргемаа, начальник местного горотдела КГБ 1972 — Вера, надежда, любовь
 1972 — Моя жизнь — Полознев 1973 — До последней минуты — Горук 1973 — Открытая книга — Заозёрский 1973 — Свадьба — Релич 1975 — Время-не-ждёт — Чарльз 1975 — Обретёшь в бою
 1975 — Квартет Гварнери — Буторин 1976 — Красное и чёрное — аббат Шелан 1977 — Право первой подписи
 1977 — Улан — Нелаев 1977 — Юлия Вревская — министр 1978 — Емельян Пугачёв — Филарет 1978 — Отец Сергий
 1978 — Подпольный обком действует — учитель Хороводов 1979 — Акванавты — профессор Кером 1979 — Этот фантастический мир (телеспектакль, выпуск № 2) — профессор Маракот 1980 — Петровка, 38 — Лев Иванович 1980 — Тегеран-43 — историк Брунер 1980 — Через тернии к звёздам — Пётр Петрович Лебедев 1981 — Немухинские музыканты
 1981 — Чёрный треугольник — Архиерей 1981 — Ярослав Мудрый — митрополит Иларион Киевский 1982 — 4:0 в пользу Танечки — Иван Михайлович 1982 — Вы чьё, старичьё? — Касьян 1982 — Где-то плачет иволга… — Орлов 1982 — Казнить не представляется возможным
 1982 — Мать Мария — Николаевский 1982 — Надежда и опора — Александр Николаевич Гардт 1983 — Две главы из семейной хроники — Владимир Данилов 1983 — Цена возврата — Константин Фёдорович Богаевский, художник 1983 — Эхо дальнего взрыва
 1984 — Нам не дано предугадать…
 1984 — Приходи свободным — Амир-Хаджи 1984 — ТАСС уполномочен заявить… — Виктор Винтер 1984 — Успех — Винокуров, главный режиссёр областного театра 1984 — Я за тебя отвечаю
 1984 — Этот фантастический мир (телеспектакль, выпуск № 10) — Греджер 1985 — Не имеющий чина — отец Софьи 1985 — Иван Бабушкин — ссыльный Пётр Михайлович
 1985 — Кармелюк — Ольшевский-отец
 1985 — Пароль знали двое
 1986 — Голова Горгоны — Акулов
 1986 — Конец операции «Резидент» — Захаров
 1986 — На острие меча — учитель
 1986 — Письма мёртвого человека — Пастор
 1986 — Полёт в страну чудовищ — учитель
 1987 — Выбор — Щеглов
 1987 — Забытая мелодия для флейты — отец Филимонова
 1987 — Сын — Павел Кондратьевич
 1988 — Диссидент — Отец
 1988 — Защитник Седов (среднеметражный) — Осмоловский
 1988 — Будни и праздники Серафимы Глюкиной — Юрий Иванович
 1989 — В городе Сочи тёмные ночи — Фёдор Фёдорович Стрельников
 1989 — Светик — отец Василий
 1990 — Отче наш
 1990 — Женский день
 1991 — Житие Александра Невского — митрополит Кирилл
 1992 — Белые одежды — профессор Хейфец
 1992 — Гроза над Русью — Митрополит Филипп
 1992 — Исполнитель приговора
 1992 — Отшельник — Отшельник
 1992 — Официант с золотым подносом — доктор
 1993 — Мечты идиота — нищий
 1993 — Раскол — Трепов

Сочинения 
 Дворжецкий В. Я. Пути больших этапов: Записки актёра / Вступ. ст. Л. Шерешевского. — : Возвращение, 1994. — 118 с.
 Вацлав Дворжецкий: Династия / Сост. Я. И. Гройсман, Р. Я. Левите. — Нижний Новгород: ДЕКОМ, 1999. — 320 с. — 7000 экз. — (Имена). — ISBN 5-89533-023-1.

Награды и звания 
 Народный артист РСФСР (1991).

Примечания

Ссылки 
Сизов С. Г. Дело Вацлава Дворжецкого (Омск, 1941—1942 гг.): «Тоталитарная жестокость» и «тоталитарный гуманизм» власти // Культура и интеллигенция меняющихся регионов России: XX век. Интеллектуальные диалоги XXI век. Россия — Сибирь — Казахстан: Материалы VI Всероссийской научной и научно-практической конференции с международным участием (Омск, 3−5 октября 2006 года) / Отв. ред. В. Г. Рыженко. − Ч. 1. — Омск: Международный институт стратегического проектирования, 2006. — С. 59—65.

Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Вацлав Янович
Актёры и актрисы Саратовского театра драмы
Персоналии:Омский академический театр драмы
Персоналии:Нижегородский театр драмы имени М. Горького
Персоналии:Мосфильм
Похороненные на Красном кладбище
Заключённые Белбалтлага
Реабилитированные в России
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения